

Botanica
 Cardón – denominazione comune per lEchinopsis atacamensis Cardón – denominazione comune per l' Euphorbia canariensis Cardón – denominazione comune per il Pachycereus pringlei''

Geografia
 Cardon – villaggio rumeno nel comune di C. A. Rosetti (Tulcea)

Persone
 Antoine Cardon (1739-1822) – pittore e incisore belga
 Pierre Cardon (1894 – ...) – aviatore francese
 Roland Cardon''' (1929-2001) – compositore e musicista belga

Pagine correlate
 Cardona
 Cardone
 Cardoni (disambigua)